Yukon Gold – film del 1928 diretto da Joseph Levigard
Yukon Gold – film del 1952 diretto da Frank McDonald